Vitgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vitgrunden, Nagu, Åboland, 
 Vitgrunden, Kimitoön, Åboland,

Se även
Vitgrund
Vitgrund-Norrskär

Robotskapade Finlandförgreningar